Rosário (catolicismo) — objeto religioso
 Terço (militar) — tipo de unidade militar dos exércitos dos países da Península Ibérica nos séculos XVI e XVIII
 O Terço — banda de rock brasileira